Live à la Cigale est le titre de plusieurs albums live enregistrés à La Cigale, salle de spectacle à Paris :

 1988 : Live à la Cigale (album de Marc Lavoine)
 2008 : Live à la Cigale (album de Marie Cherrier)
 2012 : Live à la Cigale (album de Chinese Man)